Csehország
 Růžová, település a Děčíni járásban
 Růžová, Hradiště településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Růžová, Janušov településrésze a Bruntáli járásban